Люкселе (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Люкселе — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.